Midnight Magic − siódmy album studyjny amerykańskiego zespołu The Commodores z 1979 roku wydany przez wytwórnię Motown. Płyta zajęła pierwsze miejsce wśród albumów R&B w cotygodniowym notowaniu Billboard 200 w 1979.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Commodores
Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy Motown